Joseph Abbott, Joe Abbott
 Joe Abbott, właśc. Joseph Palmer Abbott (1891-1965) – australijski polityk
 Joe Abbott (1902-1950) – brytyjski żużlowiec